Колфакс () — округ в штате Нью-Мексико, США. Административный центр округа — город Ратон. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло  человек.

Географическое положение 
Расположен на севере штата на границе со штатом Колорадо. По данным Бюро переписи населения США округ Колфакс имеет общую площадь в 9759 квадратных километров, из которых 9733 кв. километра занимает земля и 26 кв. километра — вода.

История 
Округ Колфакс был частью округа Таос, одной из девяти первоначальных административных единиц территории Нью-Мексико. В 1859 году от Таоса отделился округ Мора, а в 1869 году из последнего выделили округ Колфакс. Административным центром стал шахтёрский город Элизабеттаун. В 1872 году окружной центр был перенесен в Симарон, а в 1881 году — в Спрингер, расположенный на железной дороге. В 1897 году по результатам референдума административный центр снова перенесли в город Ратон, важный угледобывающий центр, расположенный на железной дороге.

Население 

В 2010 году на территории округа проживало  человек (из них 50,9 % мужчин и 49,1 % женщин), насчитывалось 6011 домашних хозяйств и 3749 семей. Расовый состав: белые — 83,8 %, афроамериканцы — 0,5 %, коренные американцы — 1,5 % и представители двух и более рас — 3,6 %. 47,2 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 20,6 % — жители младше 18 лет, 3,1 % — между 18 и 21 годами, 56,2 % — от 21 до 65 лет и 20,1 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 46,7 лет. На каждые 100 женщин в Колфаксе приходилось 103,8 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 103,1 мужчин сопоставимого возраста.

Из 6011 домашних хозяйств 62,4 % представляли собой семьи: 45,9 % совместно проживающих супружеских пар (12,8 % с детьми младше 18 лет); 10,9 % — женщины, проживающие без мужей и 5,5 % — мужчины, проживающие без жён. 37,6 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,22 человека, а средний размер семьи — 2,78 человека. В одиночестве проживали 32,9 % населения, 12,9 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2016 году из  трудоспособных жителей старше 16 лет имел работу 4675 человек. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 16,9 % от всего числа семей в Колфаксе и 21,4 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Нью-Мексико